Esercito imperiale giapponese  Dai-Nippon Teikoku Rikugun – le forze armate dell'Impero Giapponese dal 1867 al 1945
Rikujō Jieitai –  le forze armate del Giappone attuale, istituite dopo la Seconda guerra mondiale